

Населені пункти та їхні частини
 Радосць — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Радосць — село в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Радосць (Варшава);— частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Радосць;— частина села Блешно в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки